In nomine Domini () — булла папы римского Николая II, датированная 12 апреля 1059 года, сделавшая кардиналов-епископов единственными выборщиками римских пап.

Подтверждена каноном Латеранского собора, созванным 13 апреля 1059 года: кардиналы-епископы становились единственными выборщиками папы римского, с согласия (как определено кардиналами-епископами) кардиналов-дьяконов и кардиналов-священников (разделяемыми мирянами и императором Священной Римской империи), что положило основу для иерархического превосходства кардиналов в пределах Римско-католической церкви.

Избирательное право распространилось на всех кардиналов в период схизмы антипапы Климента III в 1084 году, и сотрудничество низшего духовенства было освобождено в 1189 году, начало учреждения Коллегии Кардиналов, которая полностью не вступала в силу до избрания папы римского Иннокентия II в 1130 году.

Булла далее заявляет, что любой антипапа, избранный вопреки процедуре, расположенной в её рамках, должен быть «подвергнут, как антихрист, и захватчик и разрушитель всего Христианства, к вечной анафеме».

Булла заменяла недавно оспоренное право назначения императора Священной Римской империи с неопределенным правом одобрения, после совета недавно назначенного кардинала Гильдебранда (будущего папы римского Григория VII). Предшественник Николая II, папа римский Стефан IX был избран в течение периода беспорядка после смерти императора Генриха III, и двенадцатью месяцами позднее смерти папы римского Виктора II, кого Генрих III установил папой римским. Избрание Стефана IX получило согласие императрицы-регентши, Агнессы Аквитанской, несмотря на упущение традиционных предварительных выборов и ожидания кардиналов для имперского назначения.

Булла сопровождалась союзом между папством и Робертом Гвискаром, который был сделан герцогом Апулии и Калабрии (которые он уже победил) и Сицилии (который он будет должен возвратить от сарацин) в обмен на ежегодную дань и гарантию безопасности Святого Престола (который начался с разрушения нескольких замков римской знати). Преемник Николая II, папа римский Александр II был посвящён без одобрения императрицы-регентши (все ещё Агнесса Аквитанская), и был таким образом противопоставлен имперскому кандидату антипапе Гонорию II.

In nomine Domini получила поддержку после подчинения императора Генриха IV папе римскому Григорию VII в Каноссе в 1077 году, хотя император формально не отказывался от привилегии папского назначения до Вормсского конкордата в 1122 году.

In nomine Domini также увеличила власть кардиналов в период Sede Vacante, которая была расширена и кодифицирована в декреталии (папском послании) папы римского Александра III, Licet de vitanda, во время Третьего Латеранского Собора (1179).

Ссылки 
 Перевод средневековой исходной книги
 Полный текст на латыни

Примечания 

Папские буллы
1059 год
Христианство в XI веке
Папские выборы
Николай II (папа римский)